Lambert Kelchtermans, Belgisch syndicalist en politicus
 Theo Kelchtermans, Belgisch politicus